Лахар может означать:
 Лахар — грязевой поток на склонах вулкана
 Лахар (тиран) — афинский военачальник
 Лахар (богиня) — шумерская богиня